USS Tillman — название двух кораблей ВМС США. Дано в честь американского политика Бенджамина Тиллмэна.

 USS Tillman (DD-135) — эскадренный миноносец типа «Викс». На службе с 1921 по 1940 год. Был передан Великобритании. Служил в Королевском флоте с 1941 по 1946 год как HMS Wells (I95).
 USS Tillman (DD-641) — эскадренный миноносец типа «Гливс». На службе с 1942 по 1947 год.